Чемпионат Шотландии по футболу 2018/2019 () — 6-й сезон, высшего футбольного дивизиона Шотландии. Чемпионом, восьмой раз подряд, стал «Селтик».

Клубы-участники 
«Сент-Миррен» вышел в Премьершип, став Чемпионом Чемпионшипа сезона 2017/2018, также в высший дивизион пробился «Ливингстон», благодаря победе в финале плей-офф над «Партик Тисл», который вылетел в лигу ниже. Туда же отправился «Росс Каунти», занявший последнее место в Премьершипе.

Стадионы и города

Тренеры, капитаны, поставщики экипировки и спонсоры

Формат 
На начальном этапе сезона 12 команд приняли участие в круговом турнире, в котором каждая команда сыграла с каждой по три раза. После 33 игр чемпионат делится на две секции по 6 команд, каждая из которых играет с каждой по одному разу. Всего сыграно 228 матчей (по 38 матчей для всех команд).

Турнирная таблица 

Источники: BBC Sport, Soccerway

* Поскольку победитель Кубка Шотландии 2018/2019, что даёт право участвовать в Первом квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА 2019/2020, «Селтик», квалифицировался в Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов 2019/2020, его место в Лиге Европы получил «Абердин», занявший четвёртое место.

Результаты матчей

1—22 туры 
Во время первых 22-х туров все команды играют со своими соперниками по два матча — дома и на выезде.

 Источник: SPFL
 Расшифровка цветов граф таблицы: синий — победа, жёлтый — ничья, красный — поражение
 Принимающая команда расположена в колонке слева

23—33 туры 
23—33-е туры все команды играют со своими соперниками по одному матчу — принимающая сторона определяется путём жеребьёвки.

 Источник: SPFL
 Расшифровка цветов граф таблицы: синий — победа, жёлтый — ничья, красный — поражение
 Принимающая команда расположена в колонке слева

34—38туры 
После 33-го тура команды разбиваются на две группы, разыгрывая 1—6 и 7—12 места, соответственно. Команды играют со своими соперниками по одному матчу — принимающая сторона определяется путём жеребьёвки.

1—6 места

7—12 места 

 Источник: SPFL
 Расшифровка цветов граф таблицы: синий — победа, жёлтый — ничья, красный — поражение
 Принимающая команда расположена в колонке слева

Статистика

Бомбардиры 

 Источники: Soccerway, ESPN

Хет-трики 

Примечания:

4 Игрок забил четыре гола;

(Д) = Дома, (Г) = В гостях

Посещаемость 

 Источники:

Награды

Ежемесячные награды

Плей-офф Премьершипа 
В четвертьфинале играют команды, занявшие третье и четвёртое место в сезоне 2018/2019 Чемпионшипа. Победитель встречается в полуфинале с командой, занявшей второе место в Чемпионшипе. В финале играет победитель полуфинала и команда, занявшая одиннадцатое (предпоследнее) место в Премьершипе. Все раунды проводятся в два матча (дома и на выезде).

Четвертьфинал

Первый матч

Второй матч

Полуфинал

Первый матч

Второй матч

Финал

Первый матч

Второй матч

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт

2018/2019
Шотландия
Спорт в Шотландии в 2018 году
Спорт в Шотландии в 2019 году